Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Stasi)

Osoby o tym nazwisku:
 Antonella Stasi – włoska samorządowiec, przedsiębiorca i architekt
 Bernard Stasi – francuski polityk i samorządowiec